La cinquantesima stagione della serie televisiva Il commissario Köster è stata trasmessa in prima visione negli Germania da ZDF dal 2 aprile al 21 maggio 2021.